Сезон ( от  «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.
 Часть года, характеризующаяся какими-либо явлениями природы (например, сезон дождей) или постоянно используемая для определённых работ (например, сезон уборки урожая), занятий или отдыха (например, брачный сезон, сезон охоты, купальный сезон, лечебный сезон и пр.).
 Театральный, музыкальный сезон — период, в течение которого регулярно работают театры, концертные залы и т. п.
 Спортивный сезон — период проведения соревнований или период различных правил этих соревнований: например, бег с барьерами на 110 метров летом и на 60 метров зимой.
 Телевизионный сезон (телесезон) — период годовой телевизионной программы. Обычно количество серий в телевизионных шоу и сериалах зависит от количества недель в телесезоне.
 Сезон телесериала — набор выпущенных друг за другом без перерыва эпизодов телевизионного сериала, объединенных по определённому принципу: определённое количество в одном сезоне, общая сюжетная линия, время года и т. д.
 
 «Сезон» — операция, проведённая в 1944–1945 в Палестине руководством Ишува против радикальных еврейских подпольных организаций
  — река на юго-западе Франции